Le noyau Linux est fourni avec une documentation complète, usuellement disponible dans une distribution Linux sous la forme d'un paquetage de documentation nommé linux-doc (assorti d'un numéro de version).

Un site Internet de référence fourni cette documentation (et tous les fichiers sources) en ligne pour un grand nombre de versions du noyau : c'est le Linux Cross Referencer
 La documentation est placée sous le chemin "linux/Documentation"

Voir aussi 
 Noyau Linux, le cœur du système d'exploitation
 Linux, le système d'exploitation complet bâti autour du noyau du même nom

 

Linux